CRH plc — Cement Roadstone Holdings, ірландський міжнародний концерн в галузі будівельних матеріалів
 China Railway High-speed — китайський залізничний перевізник
 Celtic Resources Holdings — ірландське підприємство в галузі видобувної промисловості
 Код ISO 639-2 кримськотатарської мови
 Кортикотропний рилізінг-фактор